Un format de paper segons la norma ISO 216, el DIN A3, usat sobretot per a dibuix o cartells
 La sigla de l'Autovia de l'Est i altres carreteres en diferents països
 Audi A3, un model de cotxe
 Alabama 3, un grup de música